Кратер Гексли (), не путать с кратером Гексли на Марсе, — маленький ударный кратер на юго-восточной окраине Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь английского зоолога Томаса Генри Хаксли (1825—1895) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Уоллес на западе, кратер Макмиллан на северо-западе, кратер Конон на востоке-северо-востоке; кратер Марко Поло на юго-востоке, а также кратер Эратосфен на юго-западе. На севере от кратера находятся горы Архимед; на северо-востоке Болото Гниения; на юго-востоке горы Апеннины (в которых с кратером соседствуют пик Гюйгенса на востоке и пик Ампера на юго-востоке), а за ними Море Паров; на юге-юго-западе Залив Зноя Моря Островов. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 3,5 км, глубина 0,77 км.

Кратер имеет чашеобразную форму и практически не разрушен. Внутренний склон вала характерен высоким альбедо, что говорит о небольшом возрасте кратера. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 150 м, объем кратера составляет приблизительно 3 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по наименованию типичного представителя этого типа — кратера Аль-Баттани C).

До получения собственного наименования в 1973 г. кратер имел обозначение Уоллес B (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-17 
 Снимок AS17-153-23587 с борта Аполлона-17, кратер Гексли в нижней левой части снимка 
 Кратер Гексли на карте LAC-41 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Топографическая карта окрестностей кратера 
 Кратер Гексли на карте LM-41 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны